Mulungu dalitsa Malaŵi (Gott segne Malaŵi) ist die Nationalhymne von Malaŵi. Die Melodie wie auch der Text in der malawischen Sprache Chicheŵa stammen von Michael-Fredrick Paul Sauka. Kurz vor der Unabhängigkeit Malaŵis 1964 wurde aufgerufen, eine Hymne für das Land zu komponieren, aus der Saukas Entwurf als Sieger hervorging. Sie folgt dabei dem Stil afrikanischer Volkslieder.

Text

Weblinks 
 Malaŵi (englisch)
 Mulungu dalitsa Malaŵi (instrumental)

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationales Symbol (Malawi)
Nationalhymne